Il toponimo Moldoveni (in romeno Moldavi) può riferirsi a diverse località della Romania:
Moldoveni, comune del distretto di Ialomița
Moldoveni, comune del distretto di Neamț